

События 
 32 — Консулы: Гней Домиций и Гай Сосий (оба — плебеи); консулы-суффекты: Луций Корнелий и Марк Валерий (оба — патриции); проконсулы: Аппий Клавдий Пульхр (в Испании), Квинт Цереллий, Луций Корнифиций (в Африке) и Тит Статилий Тавр (в Иллирике); преторы: Гай Плавтий Руф, Квинт Дидий, Луций Квинкций Руф, (Цецилий) Метелл и Потит Валерий Мессала; пропретор: Квинт Оппий (в Сирии); эдилы: Гай Анний и Секст Веттий; народный трибун: Марк Ноний Бальб; квесторы: Публий Пакувий Сцева, Луций Скутарий и Марк Кальпурний; проквестор: Марк Юний Силан (в Македонии).
 32 — окончание срока полномочий триумвиров. Октавиан потребовал от Антония сложить полномочия и сложил свои. Консулы и более 300 сенаторов выехали из Италии и присоединились к Антонию. Октавиан вынудил весталок прочесть завещание Антония и аннулировать его. Антоний развёлся с Октавией и стал готовиться к войне. Октавиан получил клятву личной верности от народа Италии и был избран консулом, приняв высшее военное командование. Объявлена война Клеопатре.
Китай:
 32—37 — император Китая Чэн-ди.
 Прибыло посольство из Кангюя.

Скончались 
 Тит Помпоний Аттик — древнеримский всадник и эпикуреец, наиболее известный как близкий друг Цицерона;
 32, ок. — Луций Кальпурний Бибул (род. ок. 68 до н. э.), политический и военный деятель Римской республики времён гражданских войн 40—30-х гг. до н. э., историк-мемуарист. Скончался в провинции Сирия.

См. также

Примечания